2 miejscowości w Polsce: 
 Sędki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Sędki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk

Zobacz też: Strzemieczne-Sędki